Shawn Economaki, (nascido em 26 de agosto de 1973), em Des Moines, Iowa, é o ex-baixista da banda americana Stone Sour.

Instrumentos

Ele atualmente toca um Fender American ‘57 Precision Basses. Ele também usa Ampeg SVT 4Pro heads e Ampeg 8X10 Cabinet.

Outros Trabalhos

Fora do Stone Sour, ele costumava trabalhar para a banda de Corey Taylor e James Root, Slipknot, como stage manager e técnico de guitarra e pode ser visto durante o DVD ao vivo do Slipknot, Disasterpieces.

Baixistas
Naturais de Des Moines